Gunßer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Gunßer (* 1963), deutscher Architekt, Architekturkritiker, Autor, Journalist und Schriftsteller
 Hermann Gunßer (1871–1934), deutscher Gastwirt und Politiker (FP, FVP), MdR